

Cinema 
The Eleventh Commandment – film cortometraggio del 1913
The Eleventh Commandment – film del 1918 di Ralph Ince
The Eleventh Commandment – film del 1924 di George A. Cooper
The Eleventh Commandment – film del 1933 di George Melford
The Eleventh Commandment – film del 1986 di Paul Leder

Letteratura 
L'undicesimo comandamento (The Eleventh Commandment) – romanzo del 1962 di Lester del Rey
The Eleventh Commandment – biografia del 1976 del drammaturgo britannico Jimmy O'Connor
L'undicesimo comandamento (The Eleventh Commandment) – romanzo del 1998 di Jeffrey Archer
The Eleventh Commandment – romanzo del 1990 di Andreas Schroeder

Musica 
 The Eleventh Commandment – brano musicale e video musicale dall'album di Collin Raye del 1998 The Walls Came Down
 The Eleventh Commandment – brano musicale dei Bethlehem dall'album del 1999 Dark Metal
 11th Commandment – brano musicale strumentale di Ben Harper e The Blind Boys of Alabama dall'album gospel del 2004 There Will Be a Light

Pagine correlate 
L'undicesimo comandamento